Covelo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Pontevedra och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Covelo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Covelo är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Covelo. Runt Covelo är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ponteareas,  km sydväst om Covelo. I omgivningarna runt Covelo växer i huvudsak blandskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Galicien